Dale Mitchell (født 9. April 1989 i Etobicoke, Ontario, Canada) er en professionel canadisk ishockeyspiller. Han er en af Metalligaens absolut største profiler på nuværende tidspunkt, spillende for Odense Bulldogs siden 2014. Han blev drafted af Toronto Maple Leafs som #74 overall, i 2017 NHL Entry Draft mens han var spillende i Oshawa Generals i Ontario Hockey League.
Han skrev begynder-kontrakt med Toronto Maple Leafs d. 4. Maj 2008
, og blev efterfølgende sendt ned til farmer holdet Toronto Marlies under deres 2007/08 American Hockey League Slutspil. Dale vendte i 2008-09 sæsonen tilbage til OHL og til klubben Windsor Spitfires hvor han deltog og vandt Memorial Cup. I sæsonen 2009/10 vendte han retur til Toronto Marlies, men blev efterfølgende sendt retur til Windsor Spitfires hvor han endnu engang vandt Memorial Cup.
I de to efterfølgende sæsoner spillede han i AHL, både under Toronto Marlies, men også Syracuse Crunch samt for Reading Royals i ECHL.
Han spillede i 2012-13 for Dornbirner EC i den østriske liga, men vendte i sæsonen efter retur til USA, hvor han spillede for både San Francisco Bulls og South Carolina Stringrays.
Han har nu siden 2014 spillet for Odense Bulldogs, hvor han har været med til at vinde pokalfinalen i 2015-16, mod Frederikshavn White Hawks.
Dale Mitchell er en af tidens mest pointhøstende og samtidig udviste spiller i Metal Ligaen, ikke desto mindre er en Odense fansenes nummer ét.

Karriere statistikker

Grundspil samt slutspils statistikker

Grundspil samt slutspils statistikker i Danmark

Referencer

Eksterne henvisninger 

Dale Mitchell on Twitter 

Ishockeyspillere fra Canada
NHL-spillere